A Elevatória Santa Inês é a maior estação de bombeamento da Sabesp, fazendo parte do Sistema Cantareira e tem como função bombear as águas das represas Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro, que estão interligadas por túneis, para a represa Águas Claras, situada no topo da Serra da Cantareira de onde a água é transferida por gravidade para a Estação de Tratamento de Água do Guaraú.

Características 
A Elevatória Santa Inês é composta basicamente por 4 conjuntos motobombas instaladas em uma casa de máquinas implantada a cerca de 60 metros abaixo da superfície do terreno. Cada motobomba tem capacidade de bombear 11 m³/s a uma altura manométrica de 120 metros, consumindo uma potência de 20.000hp.

A estação opera com no máximo 3 conjuntos motobombas simultaneamente, sendo 1 conjunto mantido como reserva, tendo como vazão nominal de produção 33m³/s.

A água aduzida pela estação é captada da represa Paiva Castro por meio de um túnel de aproximadamente 1km de comprimento escavado em rocha e recalcada a uma altura de 138m para a represa Águas Claras.

Bibliografia 
 JNS Engenharia Consultoria e Gerenciamento Ltda. Data Oper - Sistema Cantareira, 1980Hidrografia do estado de São Paulo

Tratamento de águas
Construções do estado de São Paulo